Der Familienname Schegg tragen folgende Personen
 Peter Schegg (1815–1885), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Theologe und Hochschullehrer
 Ruedi Schegg (1946–2009), Schweizer Kunstmaler